Chiesa della Beata Vergine Assunta – chiesa di San Giuliano Vecchio, frazione di Alessandria
Chiesa della Beata Vergine Assunta – chiesa di Valmadonna, frazione di Alessandria 
Chiesa della Beata Vergine Assunta – chiesa di Borore
Chiesa della Beata Vergine Assunta – chiesa di Canegrate
Vecchia chiesa della Beata Vergine Assunta – chiesa di Canegrate
Chiesa della Beata Vergine Assunta – chiesa di Carentino
Chiesa della Beata Vergine Assunta – chiesa di Casal Cermelli
Chiesa della Beata Vergine Assunta – chiesa di Cimalmotto
Chiesa della Beata Vergine Assunta – chiesa di Careno
Chiesa della Beata Vergine Assunta – chiesa di Crescentino
Chiesa della Beata Vergine Assunta – chiesa di Crugnola, frazione di Mornago
Chiesa della Beata Vergine Assunta – chiesa di Domusnovas
Chiesa della Beata Vergine Assunta – chiesa di Galtellì
Chiesa della Beata Vergine Assunta – chiesa di Gambolò
Chiesa della Beata Vergine Assunta – chiesa di Garlasco
Chiesa della Beata Vergine Assunta e San Giuseppe – chiesa di Macugnaga
Chiesa della Beata Vergine Assunta – chiesa di Mergozzo
Chiesa della Beata Vergine Assunta – chiesa di Moghegno, Svizzera
Chiesa della Beata Vergine Assunta – chiesa di Morterone
Chiesa della Beata Vergine Assunta – chiesa di San Giorgio su Legnano
Vecchia chiesa della Beata Vergine Assunta – chiesa di San Giorgio su Legnano
Chiesa della Beata Vergine Assunta – chiesa di Sardara
Chiesa della Beata Vergine Assunta – chiesa di Viguzzolo
Chiesa della Beata Vergine Assunta – chiesa di Villadossola

Vedi anche voci che iniziano per "Chiesa della Beata Vergine Assunta".

Pagine correlate
 Santuario della Beata Vergine Assunta (disambigua)
 Chiesa di Santa Maria Assunta (disambigua)